Натуральне число 1868
 1868 рік до нашої ери
 1868 рік нашої ери